Михаи́л Гапе́евич Була́хов (; ) — советский и белорусский , педагог, доктор филологических наук (1966), профессор (1967). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1972). Лауреат премии Совета Министров СССР.

Биография 
Родился 22 июля 1919 в деревне Маслаки (ныне — агрогородок в  Могилёвской области).

В 1940 году окончил Могилевский педагогический институт.
Участник Великой Отечественной войны.

В 1948—1950 — преподаватель Минского педагогического института, заведующий сектором современного белорусского языка Института языкознания им. Я. Коласа АН БССР, заведующий кафедрой русского языка Белорусского государственного университета (1965—1975).

С 1975 года — заведующий кафедрой общего языкознания Минского педагогического института. Позже — профессор кафедры теории и истории языка БГПУ им. М. Танка

Научная деятельность 
Основные работы посвящены русскому, белорусскому и славянскому языкознанию.
Автор трехтомного биобиблиографического словаря «Восточнославянские языковеды» (1976), который содержит статьи о жизни и научной деятельности 354 восточнославянских языковедов начиная с XVI века, а также фундаментального словаря «„Слово о полку Игореве“ в литературе, искусстве, науке» — первый опыт энциклопедического обобщения итогов исследований «Слова» и художественного освоения памятника в литературе и искусстве России и др. стран. Словарь содержит статьи общего характера (об авторе, жанре, композиции, ритмике, языке Слова и др.), статьи о персонажах памятника (Всеволод Святославич, Гзак Бурнович, Игорь Святославич, Изяслав Ярославич, Святослав Всеволодович и др.), но прежде всего статьи-персоналии о переводчиках, исследователях, издателях памятника, художниках-иллюстраторах, оперных певцах, исполнявших партии в опере «Князь Игорь», и др. Всего в словаре более 400 статей, позволяющих представить историю изучения памятника в нашей стране, за рубежом, художественное освоение Слова в восточнославянских литературах.

Соавтор пятитомной «Энциклопедии „Слово о полку Игореве“» (Санкт-Петербург, 1995), руководитель авторского коллектива по созданию «Граматыкі беларускай мови» (т. 1, Минск, 1962; т. 2, Минск, 1966), ряда учебников и пособий.

Избранные труды 
 Развіццё беларускай літаратурнай мови ў XIX—ХХ ст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі. Мінск, 1958;
 Белорусский язык // Языки народов СССР, т. 1. М., (в соавт. 1966);
 Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы XIV—XVII стагоддзяў. Мінск, 1971;
 Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы. Мінск, 1973; Восточнославянские языки. Москва, 1987 (співавт.);
 «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке: Краткий энциклоп. слов. Минск, 1989.

Награды 
 орден Франциска Скорины (1997) — За большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, значительные успехи в развитии науки, активную культурно-просветительскую деятельность.
 Лауреат премии Совета Министров СССР

Примечания

Литература 
 Германович И. К. Булахов Михаил Гапеевич. — Минск, 1999.
 Ліўшыц У. Выдатны вучоны лінгвіст // Раскопкі вакол Горацкага Парнаса. — Горкі, 2001. — С. 167—170.
 Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 томах / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Ред. кол.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачёв, С. А. Семячко, О. В. Творогов (отв. ред.). — СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.

Ссылки 
 Булахов Михаил Гапеевич

Преподаватели Белорусского государственного университета
Русисты
Исследователи древнерусской литературы
Исследователи Слова о полку Игореве
Лингвисты СССР
Лингвисты Белоруссии
Педагоги СССР
Педагоги Белоруссии
Преподаватели Белорусского педагогического университета
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Могилёвского государственного университета
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Слависты Белоруссии